Le mot crible peut désigner :

 un outil permettant de filtrer des solides de différentes tailles (crible vibrant, crible rotatif, passoire, tamis)
 en mathématiques,
 crible
 théorie des cribles
En génétique
Une fois qu'un ensemble de mutants est produit, il faut généralement sélectionner parmi ces milliers d'individus ceux qui présentent le phénotype recherché. Cette méthode de recherche est appelée crible génétique.

En gravure, le criblé est l'une des premières techniques de gravure en relief.

Notes et références